Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 1973 проходил в Софии (Болгария). Соревновались мужские сборные команды. Чемпионом Универсиады стала сборная Румынии.

Медальный зачёт

Ссылка 
 Universiade water polo medalists on HickokSports

Летняя Универсиада 1977
Водное поло на летних Универсиадах
1977 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Болгарии